Рошко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Рошко, Георгий Леонидович (1915—2003) — протопресвитер католической церкви, полномочный визитатор Конгрегации Восточных Церквей.
 Рошко, Михаил Михайлович (род. 1964) — украинский литературовед и писатель, пишущий на украинском, русинском и русском языках.